Labutta är en stad i Burma. Den ligger i regionen Ayeyarwady, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Naypyidaw. Labutta ligger  meter över havet och folkmängden uppgår till cirka 30 000 invånare.

Geografi
Terrängen runt Labutta är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Labutta. Runt Labutta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Labutta består till största delen av jordbruksmark.

Klimat
Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ayeyarwady (region)